Tibberton – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Tibberton – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Tibberton – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)